Яковкин — русская фамилия. Известные носители:

 Яковкин, Авенир Александрович (1887—1974) — советский астроном, член-корреспондент АН УССР (1951).
 Яковкин, Александр Александрович (1860—1936) — российский химик, член-корреспондент АН СССР (1925).
 Яковкин, Илья Фёдорович (1764—1836) — российской историк, географ и статистик
 Яковкин, Иннокентий Иванович (1881—1949) — историк права, профессор, доктор юридических наук (1935).

Примечания